Метод беседы — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в ведении тематически направленного диалога между психологом и респондентом с целью получения сведений от последнего.

Общие сведения 
В ситуациях устного речевого общения общающиеся имеют дело с собственными речами. Слушающий формирует речь в соответствии с тем, как артикуляционный аппарат говорящего возбуждает процессы в воздушной среде. У слушающего в автоматизированном режиме происходит выбор, запуск и исполнение соответствующих им ранее сформированных нейропрограмм, что он субъективно воспринимает как речь говорящего. У говорящего свои процессы, которые не могут быть достоянием слушающего. Говорящий может воображать, что передает свои мысли слушающему, информирует его, передает информацию. У слушающего могут быть только свои процессы мышления, результаты которых могут устраивать говорящего или нет, но эти результаты также не даны говорящему непосредственно. Он может о них догадываться, имея ориентационные модели ситуации.

Неадекватность отображения ситуаций речевого общения характерна для большинства человеческих существ. Психологи не являются исключением. Во времена Радищева «беседа» интерпретировалась бы как «чтение». Если принять соответствующие условности, то у М. Фасмера находим: "…Беседа -- «разговор, поучение»…. Рефлексивное слушание можно понимать не как прерывание говорящего, но как рефлексию, то есть отображение себя в состоянии слушания, обращение внимания на себя, осуществление анализа собственного восприятия. Решение вопроса: соответствует ли твоя модель того, что хочет от тебя говорящий, тому, что этой модели ты ставишь в соответствие, видимо, можно считать рефлексивным слушанием.

Виды беседы 

Беседы различаются в зависимости от преследуемой психологической задачи. Выделяют следующие виды:
 Терапевтическая беседа
 Экспериментальная беседа (с целью проверки экспериментальных гипотез)
 Автобиографическая беседа
 Сбор субъективного анамнеза (сбор информации о личности субъекта) — интервью
 Сбор объективного анамнеза (сбор информации о знакомых субъекта)

Рефлексивное и нерефлексивное слушание 
Выделяют два стиля ведения беседы, причём в её ходе один может сменять другой в зависимости от контекста.

Рефлексивное слушание 

Рефлексивное слушание — стиль ведения беседы, в котором предполагается активное речевое взаимодействие психолога и респондента.

Рефлексивное слушание используется с целью осуществления точного контроля правильности восприятия полученной информации. Использование данного стиля ведения беседы может быть связано с личностными свойствами респондента (к примеру, низкий уровень развитости коммуникативных навыков), необходимостью установить то значение слова, которое имел в виду говорящий, культурными традициями (этикет общения в культурной среде, к которой принадлежат респондент и психолог).

Четыре основных приёма поддержания беседы и контроля получаемой информации:
 Выяснение (использование уточняющих вопросов)
 Перефразирование (формулировка высказанного респондентом своими словами)
 Словесное отражение психологом чувств респондента
 Резюмирование

Нерефлексивное слушание 

Нерефлексивное слушание — стиль ведения беседы, в котором используется лишь необходимый с точки зрения целесообразности минимум слов и техник невербальной коммуникации со стороны психолога.

Нерефлексивное слушание применяется в тех случаях, когда существует необходимость дать субъекту выговориться. Оно особенно полезно в ситуациях, где собеседник проявляет желание выразить свою точку зрения, обсудить волнующие его темы и где он испытывает трудности в выражении проблем, легко сбивается с мысли вмешательством психолога и ведёт себя закрепощённо в связи с разницей в социальном положении между психологом и респондентом.

См. также 
 Метод интервью
 Вербально-коммуникативные методы
 Метод опроса
 Метод анкетирования
 Экспериментальная психология

Примечания

Литература 
 Гиппентрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? М.: Астрель, 2006.ISBN 978-985-16-3848-8.
 Никандров В. В. Вербально-коммуникативные методы в психологии. СПб.: Речь, 2002. ISBN 5-9268-0140-0

Методы психологии
Экспериментальная психология